Gran Lago puede hacer referencia a:

Gran Lago Amargo, en Egipto.
Gran Lago del Esclavo, el segundo mayor de los grandes lagos en los Territorios del Noroeste de Canadá.
Gran Lago del Oso, el mayor de los grandes lagos de Canadá.
Gran Lago de Nicaragua (o Lago Cocibolca), en Nicaragua.
Gran Lago de Rouge, en Estonia.
Gran Lago Salado, en Estados Unidos.